Хажлях () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Цешинский повят, Силезское воеводство. Население — 9708 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Цешин
 Гмина Дембовец
 Гмина Струмень
 Гмина Зебжидовице
 Чехы

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Цешинский повет